Diócesis de Orán puede referirse a dos diócesis de la Iglesia católica:

 Diócesis de Orán (Argelia);
 Diócesis de la Nueva Orán en Argentina.